Gatineau je lahko:
 Gatineau, mesto
 Gatineau, reka